Yaquina (volk), een indiaans volk uit Oregon
Yaquina Bay, een baai in Oregon
Yaquina Bay Bridge, een boogbrug over Yaquina Bay
Yaquina Bay Lighthouse, een vuurtoren in Oregon